Надія — печера в Абхазії, Грузія.
 Надія — печера в Челябінській області Росії.